Liste seemännischer Fachwörter steht für:

 Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)
 Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z)